Кэри Матчетт (, род. ) — канадская актриса.

Матчетт родилась в деревне Спалдинг, Саскачеван и начала свою карьеру на театральной сцене после переезда в Онтарио. В середине девяностых она начала свою карьеру на канадском телевидении, после чего переехала в США и снялась в сериалах «Тайны Ниро Вульфа», «Нашествие», «24 часа», «Студия 60 на Сансет-Стрип», «Скорая помощь», «Земля: Последний конфликт». В 2001 году она выиграла премию «Джемини» за роль в канадском телесериале «Отдел мокрых дел».
Также играла в нескольких сезонах телесериала «Воздействие» бывшую жену одного из главных героев.

Начиная с 2010 года она играет роль Джоан Кэмпбелл в телесериале «Тайные операции». На большом экране она сыграла главную роль в канадском фильме 2002 года «Куб 2: Гиперкуб», а также появилась в фильмах «Глаза ангела», «Парни с мётлами» и «Древо жизни».

Разведена. В июне 2013 года у неё родился первенец — сын Джуд Лайон Матчетт.

Фильмография

Фильмы

Примечания

Ссылки 

 

Актрисы телевидения США
Актрисы телевидения Канады
Выпускники Национальной театральной школы Канады